Správní oblast Thun v kantonu Bern ve Švýcarsku byla vytvořena 1. ledna 2010 jako součást správního regionu Oberland. V této oblasti je celkem 31 obcí o celkové populaci  osob.

Podřazené správní celky

Slučování obcí 
 1. ledna 2014 se bývalé obce Niederstocken, Oberstocken a Höfen sloučily do obce Stocken-Höfen a bývalá obec Kienersrüti se včlenila do obce Uttigen.
 1. ledna 2020 se bývalá obec Schwendibach sloučila s obcí Steffisburg.

Reference

Externí odkazy 
 

Okresy ve Švýcarsku
Bern (kanton)